Hebrejština () je blok Unicode obsahující znaky pro hebrejštinu, jidiš, ladino a další jazyky židovské diaspory.

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Bloky Unicode